Григо́рий Ю́дин: Юдин, Григорий Афанасьевич (1920—2005) — самолётостроитель, доктор наук, лауреат Ленинской премии.
 Юдин, Григорий Борисович (род. 1983) — российский социолог, политолог, философ, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук, кандидат философских наук.